Подводные лодки типа «Трафальгар» () — серия британских атомных многоцелевых ракетно-торпедных подводных лодок. Явились дальнейшим развитием подводных лодок типа «Суифтшюр».

С 1979 по 1991 год, на верфях фирмы Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd было построено 7 подводных лодок типа «Трафальгар».
По состоянию на сентябрь 2017 года три лодки этого типа остаются на вооружении ВМФ Великобритании, четыре АПЛ списаны.
На замену им вводятся в строй лодки нового типа «Астьют». Последовательное снятие с вооружения подводных лодок типа «Трафальгар» запланировано к проведению с 2008 по 2023 годы.

В феврале 2017 года в СМИ появилась информация о том, что на одной из подлодок обнаружены неисправности в реакторной установке, в связи с чем все остающиеся в строю АПЛ этого класса временно выведены из эксплуатации.

Представители

Примечания

Ссылки 
 Калька для прокладывания курса едва не потопила британскую АПЛ, lenta.ru, 23.05.2008

Литература 
 S.Saunders. Jane’s Fighting Ships 2004—2005 — Jane’s Information Group Limited, 2005. ISBN 0-7106-2623-1

Подводные лодки типа «Трафальгар»